James Cower Eckhouse (Chicago, 14 de fevereiro de 1955) é um actor americano conhecido pelo papel na série Beverly Hills 90210.

Ligações externas 
 

Atores dos Estados Unidos